Jméno a příjmení John Gray nese více známých osobností:

 John Gray (ekonom) (1798/1799–1850/1883) – britský ekonom, utopický socialista
 John Edward Gray (1800–1875) – britský zoolog
 John N. Gray (* 1948) – britský politický filosof a spisovatel
 John Gray (spisovatel) (* 1951) – americký populárně-psychologický autor a spisovatel, autor knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
 John Gray (režisér) (* 1958?, Brooklyn) – americký režisér, scenárista a filmový producent
 Johnny Gray (John Lee Gray Jr., * 1960) – americký sportovec, držitel olympijských medailí v běhu na 800 m

Reference

Související články 
 Gray (rozcestník)